Damernes 30 km i langrend under vinter-OL 2018 bliver afviklet på Alpensia Cross-Country Centre den 25. februar 2018. Løbet startes kl. 15:15 lokal tid.

Konkurrencen 
Damernes 30 km afvikles i klassisk stil. Skiløberne sendes af sted samlet og de tre der passerer målstregen først tildeles medaljerne.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Langrend  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

30 km - Damer